«Детки напрокат» — российский семейный комедийный фильм режиссёра Таисии Игуменцевой, указанной в титрах как Татьяна Капитан. Премьера в России состоялась 23 ноября 2017 года. Слоган фильма: «Инструкция по выживанию для каждой семьи»

Фильм получил приз за лучший семейный фильм на кинофестивале «Улыбнись, Россия!» в Туле. На фестивальной сцене картину представили юные актёры, исполнители главных ролей: Диана Антосяк и Эрик Холявко-Гришин. Это уже вторая по счёту крупная награда «Деток напрокат»: фильм также завоевал приз Юла Бриннера на XV Международном кинофестивале стран АТР «Меридианы Тихого» в 2017 году.

На XV Международном кинофестивале «Меридианы Тихого» фильм «Детки напрокат» завоевал приз Юла Бриннера за лучший актёрский дебют: его разделили между собой юные актёры Диана Антосяк и Эрик Холявко-Гришин. Приз имени Юла Бриннера учреждён в память о голливудском актёре, лауреате премии Оскар, родившемся во Владивостоке.

Кроме того, «Детки напрокат» уже побывали на ряде российских фестивалей: фильм был представлен на ХХV фестивале российского кино «Окно в Европу» (Выборг) сразу в двух программах: «Кино — детям» и «Выборгская премьера», а также на II Уральском фестивале российского кино в программе «Гала-премьеры».

Сюжет 
Макс и Венера так непохожи на своих родителей, как будто их подменили в роддоме. Обратившись к психологу, родители получают неожиданный совет — поменяться детьми. Так каждый получит такого ребёнка, о котором мечтал. Но недаром говорят: бойтесь своих желаний!

В ролях 
 Равшана Куркова — Ульяна
 Артём Ткаченко — Костя
 Диана Антосяк — Венера, дочка Ульяны
 Эрик Холявко-Гришин — Максим, сын Кости
 Алла Михеева — другая Венера
 Роман Курцын — велосипедист
 Владимир Епифанцев — рекламодатель
 Ян Цапник — бывший клиент Ульяны
 Владимир Маркони — дальнобойщик
 Ольга Тумайкина — Алёна, клиентка Ульяны
 Сергей Никоненко — Владимир, дачник
 Сергей Епишев — Сергей Амурский, псевдопсихолог-аквариумист
 Алексей Вертков — папа Венеры
 Ёла Санько — жена Владимира
 Дмитрий Богдан — велосипедист
 Валерий Гаркалин — дедушка Венеры
 Татьяна Орлова — бабушка Венеры
 Сергей Походаев — фолловер
 Петар Зекавица — владелец кабриолета
 Андрей Назимов — курьер
 Светлана Степанковская — Тома
 Станислав Костецкий — таксист Дед Мороз
 Сергей Пирняк — таксист
 Сахат Дурсунов — таксист
 Алексей Подольский — администратор
 Руслан Ягудин — хоккеист
 Ольга Демидова — судья

Съемочная группа 
 Продюсер: Сергей Зёрнов
 Режиссёр-постановщик: Таисия Игуменцева
 Автор сценария: Наталия Дементьева при участии Кирилла Огошкова
 Оператор-постановщик: Александр Тананов
 Художник-постановщик: Марфа Ломакина
 Композитор и музыкальный редактор: Иван Севастьянов
 Художник по костюмам: Валентин Гнездилов
 Художник по гриму: Светлана Бондарчук
 Режиссёр монтажа: Екатерина Пивнева при участии Владислава Каптура
 Кастинг-директор: Юлия Марина
 Звукорежиссёр: Владимир Шустер
 Второй режиссёр: Сергей Сафонов
 Исполнительный продюсер: Анастасия Лунькова
 Редакторы: Андрей Апостолов и Оксана Приходько
 Художник анимации: Ася Стрельбицкая
 Звукорежиссёр на площадке: Виктор Тимшин
 Директор по производству: Татьяна Медведева
 Административный продюсер: Артур Гезеров

Награды 
 Приз за лучший семейный фильм на кинофестивале «Улыбнись, Россия!» в Туле (2017),
 Приз Юла Бриннера на XV Международном кинофестивале стран АТР «Меридианы Тихого» (2017).

Примечания

Ссылки 
 Рецензия  на сайте Film.ru

Фильмы России 2017 года
Кинокомедии 2017 года
Кинокомедии России
Фильмы Татьяны Капитан
Фильмы на русском языке
Семейные фильмы России
Фильмы киностудии имени М. Горького